Пуэ́рта () — в переводе с испанского означает «дверь, ворота». Также является испанской фамилией.

Представители:
 Пуэрта, Антонио (1984-2007) — испанский футболист.
 Пуэрта, Мариано (род. 1978) — аргентинский теннисист.
 Пуэрта, Рамон (род. 1951) — аргентинский политик, временно занимал пост президента Аргентины во время кризиса 2001 года.

См. также 
 Пуэрто